

Persone
 David E. Trilling (1972) – astronomo statunitense
 Diana Trilling, nata Rubin (1905-1996) – scrittrice e critica letteraria statunitense
 Ilia Trilling, o Ilya Trilling (1895-1947) – attore e compositore statunitense di origini tedesche
 Lionel Trilling (1905-1975) – critico letterario, scrittore e insegnante statunitense

Altro
 20362 Trilling – asteroide della fascia principale